Por Doutor Morte pode estar a procura de:
Aribert Heim, doutor austríaco e dos criminoso de guerra.
Josef Mengele, doutor alemão e criminoso de guerra nazista, também conhecido como "Anjo da Morte".
Jack Kevorkian, médico estadunidense inventor da "máquina do suicídio".
Maxim Petrov, doutor russo e assassino em série.

Desambiguação